Ferrovieri – plurale di ferroviere
 Rione Ferrovieri – rione di Reggio Calabria
 Rione Ferrovieri – rione di Messina
 Reggimento genio ferrovieri – reparto dell'Esercito Italiano